Dark Days (álbum de Coal Chamber)
Dark Days (álbum de Loaded)

Desambiguação